DUN může znamenat:

Zkratka 
 Vytáčené připojení (Dial-Up Networking) – vytáčené připojení k internetu
 Dešťová usazovací nádrž – zařízení omezující znečištění vody.

Příjmení 
 Josh Dun – americký bubeník
 Tan Dun – čínský skladatel

Reference 

Zkratky